Ряд дворцов, ранее принадлежавших роду Потоцких, носят название «Дворец Потоцких»:

 Дворец Потоцких в Варшаве
 Дворец Потоцких в Кшешовицах
 Дворец Потоцких в Ливадии
 Дворец Потоцких во Львове
 Дворец Потоцких в Люблине
 Дворец Потоцких в Мендзыжец-Подляски
 Дворец Потоцких в Натолине
 Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском
Дворец Потоцких в Тульчине
 Дворец Потоцких в Червонограде
 Дворец Потоцких в Яблонне